Nello sci nordico ai XVI Giochi olimpici invernali, che si svolsero nel 1992 ad Albertville (Francia), vennero assegnate medaglie in quindici specialità.

Rispetto all'edizione precedente furono introdotte nel programma olimpico due gare a inseguimento di sci di fondo, sulla distanza di 25 km per gli uomini (i concorrenti disputavano una 15 km a tecnica libera, partendo uno dopo l'altro in base ai distacchi ottenuti nella 10 km a tecnica classica) e di 15 km per le donne (10 km a tecnica libera con partenza in base all'ordine di arrivo della 5 km a tecnica classica). Variarono anche alcune distanze: in campo maschile la 15 km fu sostituita dalla 10 km; in campo femminile, la 10 km dalla 15 km e la 20 km dalla 30 km.

Essendo all'epoca in corso i processi di dissoluzione dell'Unione Sovietica e della Jugoslavia, la partecipazione di molte nazionali subì variazioni rispetto ai decenni precedenti. Nello sci nordico, in particolare, non gareggiò più la nazionale sovietica: Estonia, Lettonia e Lituania parteciparono con proprie nazionali, mentre le restanti ex repubbliche dell'Unione Sovietica si presentarono insieme come "Squadra Unificata", detta anche "squadra della Comunità degli Stati Indipendenti" (CIS). Anche Slovenia e Croazia presentarono proprie rappresentative, distinte da quella della Jugoslavia; inoltre in seguito alla riunificazione tedesca, avvenuta nel 1990, la Germania tornò a partecipare con un'unica squadra.

Risultati

Uomini

Combinata nordica

Individuale

Gara a squadre

Salto con gli sci

Trampolino normale

Trampolino lungo

Gara a squadre

Sci di fondo

10 km

30 km

50 km

Inseguimento 25 km

Staffetta 4x10 km

Donne

Sci di fondo

5 km

15 km

30 km

Inseguimento 15 km

Staffetta 4x5 km

Medagliere per nazioni

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 Schede FIS:
 
 
 

 Schede Sports-reference:
 
 
 

 16
Sport ai XVI Giochi olimpici invernali
Sci nel 1992